El colibrí lira (Calliphlox lyrura) es una especie de ave apodiforme de la familia Trochilidae endémica de las Bahamas.

Taxonomía 
La especie fue descrita científicamente por John Gould en 1869 como Doricha lyrura. El epíteto específico lyrura está formado por las palabras griegas «lura» que significa lira y «oura» cola. Fue tratada como especie separada del colibrí de las Bahamas por Charles B. Cory en sus obras de 1880 y 1918, y por W. E. Clyde Todd en 1942, pero fue agrupada con C. evelynae por James Bond y James Lee Peters en 1945. En base a diferencias morfológicas, vocales y genéticas, el NACC aprobó la propuesta 2015-B-8 y elevó la población de Inagua al rango de especie.

Distribución 
Solo vive en la isla de Gran Inagua en el sur del archipiélago de las Bahamas.

Referencias

Enlaces externos 

lyrura
Aves de Bahamas
Taxones descritos por John Gould
Animales descritos en 1869